Addo – prenome maschile italiano
 Parco nazionale degli Elefanti di Addo – parco nazionale del Sudafrica
 AB Addo – azienda svedese di macchine di calcolo meccaniche
 Addo – centro abitato del Sudafrica
 Addò – album di Enzo Avitabile del 1996

Persone 
 Daniel Ashley Addo – calciatore ghanese (1989)
 Daniel Addo – calciatore ghanese (1976)
 Edmund Addo – calciatore ghanese (2000)
 Eric Addo – ex calciatore ghanese (1978), fratello di Otto
 Elizabeth Addo – calciatrice ghanese (1993)
 Ishmael Addo – calciatore ghanese (1982)
 Joe Addo – ex calciatore ghanese (1971)
 Otto Addo – ex calciatore ghanese (1975), fratello di Eric
 Simon Addo – ex calciatore ghanese (1974)